Okręty US Navy o nazwie USS "Lamson", pochodzącej od Roswella Lamsona:

 Pierwszy "Lamson" (DD-18) był niszczycielem typu Smith, który był w służbie w latach 1910-1919.
 Drugi "Lamson" (DD-328) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1921-1930.
 Trzeci "Lamson" (DD-367) był niszczycielem typu Mahan, który był w służbie w latach 1936-1946. Zatonął w wyniku operacji Crossroads.

Lamson